в Японии называют распространение цветения деревьев вишни. Японское метеорологическое агентство фиксирует раскрытие цветов и полный цвет, с Окинавы в апреле до Хоккайдо в середине мая. В конце апреля—началe мая, в зависимости от типа весны, фронт перемещается на Курильские острова и остров Сахалин, где со времён Карафуто сохранились посадки японской сакуры, а вместе с ними и традиция созерцания, получившая название ханами. Новости о перемещении фронта постоянно публикуются основными  и привлекают общественный интерес из-за символизма и традиции любования цветами. Назван по аналогии с атмосферным фронтом.

Прогнозы 
С 1951 года Японское метеорологическое агентство делает прогнозы цветения сакуры для региона Канто, с 1955 года — для всей Японии кроме Окинавы и островов Амами. С 2010 года прогнозирование было передано частному сектору, хотя наблюдения за цветением и влиянием климата на него продолжают вестись. Прогноз основан на уравнении Аррениуса:

 

где T — среднедневная температура в кельвинах, а DTS — количество дней со стандартной температурой.

Цветение 
 объявляется, когда на дереве-образце открывается пять—шесть цветов.  — день открытия 80 % цветов. Обычно исследуется цветение , так как с конца периода Эдо её сажали по всему Японскому архипелагу. Помимо ёсинодзакуры, исследуют также цветение  на юге и  на севере.

В 2006 году сообщалось, что цветение сакуры может обогнать цветение сливы.

Деревья-образцы 

Исследуется 59 образцовых деревьев, которые выбирают среди деревьев-кандидатов, когда их предшественник стареет или по какой-либо причине теряет способность к хорошему цветению, к примеру, образец в Мито сломался под снегом в 2005 году, а образец на южной оконечности Исигаки был повален тайфуном в следующем году. 59 образцовых деревьев расположены рядом с главными метеостанциями агентства.
 Окинава: Исигакидзима, Миякодзима, Наха, Минамидайто
 Кюсю/Ямагути: Фукуока, Симоносеки, Оита, Нагасаки, Сага, Кумамото, Миядзаки, Кагосима, Амами;
 Сикоку: Такамацу, Токусима, Мацуяма, Коти;
 Тюгоку: Хиросима, Окаяма, Мацуэ, Тоттори;
 Кансай: Осака, Хиконе, Киото, Майдзуру, Кобе, Нара, Вакаяма;
 Токай: Нагоя, Сидзуока, Гифу, Цу;
 Канто: Токио, Мито, Уцуномия, Маэбаси, Кумагая, Тёси, Иокогама, Нагано, Кофу;
 Хокурику: Ниигата, Тояма, Канадзава, Фукуи;
 Тохоку: Сендай, Аомори, Акита, Мориока, Ямагата, Фукусима;
 Хоккайдо: Саппоро, Вакканай, Асахикава, Абасири, Обихиро, Кусиро, Муроран, Хакодате.

Примечания

Ссылки 
  Раскрытие, 2013 год
  Полный цвет, 2013 год
  Раскрытие, 2012 год
  Полный цвет, 2012 год
  Данные о цветении за 1953—2010 годы

Фенология
Ботаника
Культура Японии
Весна
Вишня